Vescovi ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Vescovi (1922–1998), deutscher Arzt, Schriftsteller, Dichter und Übersetzer
 Giovanni Vescovi (* 1978), brasilianischer Schachspieler